Fondant – altro nome del fondente al cioccolato, dolce
 Fondant – altro nome dello zucchero fondente, ingrediente culinario